Raymond Collet (né en 1947 à Lyon) est un réalisateur français de documentaires.

Biographie 

Raymond Collet a effectué ses études dans l'Isère (Diémoz, Saint-Jean-de-Bournay puis École normale d'instituteurs de Grenoble). Il a ensuite été enseignant en primaire à Fontaine, Grenoble et Saint-Laurent-du-Pont, puis enseignant (français langue étrangère), d'abord au Lycée Al Horreya du Caire (Égypte) puis à la Faculté des Lettres de l'Université de Damas (Syrie).

Il est devenu animateur culturel au Centre Culturel Français de Damas (Syrie) avant de réaliser des films documentaires au Centre Culturel Français de Fès (Maroc).

Il a été directeur de l'Alliance française de Port-Saïd (Égypte).

Il réalise désormais des films documentaires en trois langues, produits et édités sur DVD-Vidéo et Blu-ray par le Centre d'études alexandrines de Jean-Yves Empereur à Alexandrie.

Filmographie

Pour le Centre Culturel de Fès (Maroc) 

 1986 : La médina de Fès
 1987 : 12 peintres marocains contemporains
 1989 : Tibari Kantour
 1990 : Borj Annor
 1990 : L'art du zellige
 1991 : Rencontre : A. Pinheiro - A. Lafrouhi
 1991 : Le bois à Fès : décor et tradition
 1991 : La terre et le feu
 1991 : Le samaa de l'occident marocain

Pour le Centre d'études alexandrines (Égypte) 

 2004 : De fer et de plomb 
 2005 : La deuxième vie des monnaies antiques 
 2005 : Le chef-d’œuvre d'Yvan 
 2007 : De l'eau pour Alexandrie 
 2007 : Visages d'Alexandrie 
 2008 : Autour de la Méduse 
 2008 : La mosaïque au chien 
 2009 : Frapper monnaie 
 2009 : L'oasis du verre 
 2009 : La ville du dessous 
 2010 : Les voiles de Borollos 
 2011 : Les aigles d'Alexandrie 
 2011 : La presse francophone d’Égypte 
 2012 : Bateaux cousus du Kérala 
 2012 : Photographier l'invisible 
 2013 : La Société Archéologique d'Alexandrie  (co-réalisé avec André Pelle)
 2014 : Le service pédagogique (co-réalisé avec André Pelle)
 2015 : CEAlex, 25 ans (co-réalisé avec André Pelle)
 2015 : Un atelier de potiers à Edfina
 2018 : La dernière sakieh du Fayoum
 2019 : Le temple oublié

Pour le MuCEM (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée - Marseille) 

 2013 : Machines à élever l'eau

Pour le Centre d'études alexandrines (Égypte) et L'Association du Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez (France) 
Interviews d'anciens du Canal de Suez en Égypte, Grèce et France 

Films de synthèse

Notes et références

Liens externes 
 

 Site internet de Raymond Collet
 Liste des films produits par le Centre d’Études Alexandrines

Naissance à Lyon
Réalisateur français
Documentariste français
Alliance française
Naissance en 1947
Index égyptologique